

Geografia 
 Argentina
 General Güemes – città nella provincia di Salta

Persone 
 Il filosofo di Güemes – personaggio messicano dall'identità non certa
 Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo – generale spagnolo e viceré della Nuova Spagna
 Martín Miguel de Güemes – militare argentino

Pagine correlate 
 Dipartimento di General Güemes